Арзухан Доан Ялчинда (; ) — турецкая женщина-предприниматель, руководитель компании «». В 2007—2010 г.г. была Президентом . Дочь турецкого миллиардера .

Окончила стамбульский . Получила степень бакалавра социологии в Босфорском университете Стамбула. Имеет степень MBA.

Замужем за турецким предпринимателем, председателем совета директоров турецкого регионального представительства компании «Яндекс» .

С 1996 года работала в индустрии средств массовой информации. Руководила финансовым отделом компании Milliyet Group.

Совместно с компанией AOL Time Warner запустила передачу на канале турецком CNN.

Участвовала в создании и развитии банка «», в котором была одним из членов правления. Основала и руководила компанией MILPA Co, которая в сотрудничестве с немецкой компанией Quelle осуществляла торговлю товарами по почте.

В 2007 стала первой женщиной-главой Союза промышленников и предпринимателей Турции. Находилась на этом посту до 2010 года.

С 1 января 2010 года сменила на посту управляющего компанией «» своего отца.

Являлась членом Совета директоров , Турецко-американская Ассоциации предпринимателей, Ассоциации женщин-предпринимателей Турции.

Примечания 

Предприниматели Турции
Выпускники Босфорского университета